Ро́ланд Кент Лавуа́ (, род. 31 июля 1943, Таллахасси, Флорида), известный под сценическим псевдонимом Lobo — американский поп-музыкант, певец и автор песен, известность которому принесли в начале 1970-х годов хиты «Me and You and a Dog Named Boo» (1971, #5 US, #4 UK) и «I’d Love You to Want Me» (#2 US, #5 UK). Шесть альбомов Lobo входили в Billboard 200.

Биография 
Роланд Лавуа родился 31 июля 1943 года в Таллахасси, Флорида; его и ещё шестерых детей воспитывала мать. Музыкальная карьера певца началась в 1961 году, в местном ансамбле The Rumours где, в числе прочих, играли ставшие впоследствии известными Грэм Парсонс, Джим Стаффорд и Джон Корнил. В 1964 году, будучи студентом университета Южной Флориды, он вошёл в состав группы Sugar Beats и познакомился с продюсером Филом Гернхардом, записавшим в его исполнении кавер Джонни Риверса «What Am I Doing Here». В 1966 году Лавуа выпустил сингл с группой The Uglies.

Дискография

Альбомы 

 1971 Introducing Lobo (Big Tree)
 1972 Of a Simple Man (Big Tree)
 1973 Calumet (Big Tree)
 1974 Just a Singer (Big Tree)
 1975 A Cowboy Afraid of Horses (Big Tree)
 1976 Come With Me (Philips Records)
 1979 Lobo (MCA Records)
 1989 Am I Going Crazy? (WEA/UFO)
 1994 Asian Moon (Ponycanyon)
 1995 Classic Hits (Ponycanyon)
 1996 Sometimes (Ponycanyon)
 1997 You Must Remember This (Springroll)
 2006 Am I Going Crazy (CD — Lobo Records)
 2006 Come With Me (CD — Lobo Records)
 2008 Out Of Time (Lobo Records)

Сборники 
 1975 The Best Of Lobo (Big Tree Records)
 1990 Greatest Hits (Curb Records)
 1993 The Best of Lobo (Rhino Records)
 1996 The Best of Lobo (Curb)
 1996 I’d Love You to Want Me (Rhino Records)
 1997 Me & You & A Dog Named Boo & Other Hits (Rhino)
 2004 The Very Best of Lobo (WEA International)
 2005 Introducing Lobo/Of a Simple Man (Wounded Bird)
 2005 Platinum Collection
 2006 Ultimate Collection (EMI) Malaysia
 2006 Me & You & A Dog Named Boo & Other Hits (Collectables)
 2007 Greatest Hits (Lobo Records)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 www.fansoflobo.com. — Сайт Lobo.
 Lobo @ Answers.com

Авторы-исполнители США
Артисты, известные под псевдонимами
Музыканты софт-рока
Поп-вокалисты США
Рок-вокалисты США
Исполнители Bell Records
Выпускники Южно-Флоридского университета